Тетяна Олександрівна Вербицька ( 2 березня 1976, м. Тернопіль) — українська журналістка, громадська діячка. Грант Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні (2005).

Життєпис 
Закінчила Київський національний університет (1997).

Працювала: 
 журналістом (1994), головним редактором (1995) тижневика «КиївАвто-Торг», 
 позаштатним кореспондентом (1997—1998) і оглядачем (1998—2000) газети «Вільне життя», 
 заступником головного редактора газети «РІА плюс» (2000—2002), 
 заступником головного редактора (2002), головним редактором (2002—2003) «Тернопільської газети», 
 заступником головного редактора (2003—2004), головним редактором (2004—2005) газети «Місто»,
 співзасновником і шеф-редактором газети «Номер один» (2005—2006), 
 начальником відділу внутрішньої політики Тернопільської міської ради (2006—2007).

Від 2007 року — у редакції газети «Номер один».

Засновник Тернопільської громадської організації "Студія журналістики «Кореспондент»; безкоштовної школи журналістики для молоді (2003).

Творчість 
Автор і ведуча громадсько-політичної програми «З відомими за кавою» на «УХ-Радіо» (2005—2006). Співпрацює з всеукраїнською газетою «Дело», виданнями Посольства США «Новий кур'єр» та «Сто тисяч», «УНІАН», Інтернет-виданням «Главред», Українською службою новин радіостанції «Бі-Бі-Сі».

Джерела 
 

Уродженці Тернополя
Українські журналістки
Українські громадські діячки
Випускники Київського університету
Журналісти «Вільного життя» (Тернопіль)
Журналісти «Номер один»
Журналісти «RIA плюс»
Журналісти «Тернопільської газети»